Альма — Марсо () — станция линии 9 Парижского метрополитена, расположенная на границе VIII и XVI округов Парижа. Своё название получила по расположенным рядом мосту Альма и Авеню Марсо. На противоположном берегу Сены располагается станция линии C RER Пон д'Альма, на которую возможна пешеходная пересадка, не обозначаемая на официальных схемах RATP.

История 
 Открыта 27 мая 1923 года в составе пускового участка  — .
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (118 место по уровню пассажиропотока в Парижском метро).

Особенности и достопримечательности 

 Рядом со станцией метро располагается мост Альма, под которым в 1997 году произошла автомобильная авария, унёсшая жизнь принцессы Дианы

 От станции метро начинается туристический маршрут к Эйфелевой башне на противоположном берегу Сены.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена VIII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1923 году
Станции метрополитена XVI округа Парижа